Oberlind ist der Ortsname von

 Oberlind (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Oberlind (Mehlmeisel), Ortsteil der Gemeinde Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Oberlind (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Turmhügel Oberlind